Чемпионат Европы по кёрлингу 2008 состоялся в городе Эрншёльдсвик (Швеция) с 6 по 13 декабря 2008 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняли участие 28 мужских и 21 женская команды.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 12-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Германии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Дании.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2009. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест, а также победитель стыковых матчей между занявшими 8-е место в группе А и 1-е место в группе В (11-е в общей классификации).

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2009; на чемпионате Европы 2009 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2009 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2009 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2009; на чемпионате Европы 2009 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2009 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2009 примут участие в турнире группы B.

Примечания

Ссылки 

Кёрлинг
2008
Кёрлинг
Спорт в Швеции в 2008 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
|Кёрлинг